Fantastic Four může být:
 Fantastic Four – fiktivní tým superhrdinů z komiksů vydavatelství Marvel Comics a odvozených filmů a seriálů
 The Fantastic Four (film) – nevydaný americký film režiséra Oleyho Sassonea z roku 1994
 Fantastická čtyřka (film, 2005) (v originále Fantastic Four) – americký film režiséra Tima Storyho z roku 2005
 Fantastická čtyřka a Silver Surfer (v originále Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer) – americký film režiséra Tima Storyho z roku 2007
 Fantastická čtyřka (film, 2015) (v originále Fantastic Four) – americký film režiséra Joshe Tranka z roku 2015
 The Fantastic Four (skupina) – americká soulová skupina